Петер Хассе (1557 — 16 июня 1640, Любек, , ) — немецкий композитор и органист. Представитель Северонемецкой органной школы.

О ранних годах жизни ничего не известно. Возможно, учился у Яна Свелинка. В 1616 году стал органистом любекской Церкви Св. Марии после . Вместе с последующими органистами церкви, Францем Тундером и Дитрихом Букстехуде, способствовал тому, что Любек стал музыкальным центром Северной Германии.

Хассе также известен как педагог. Его сын, Николаус Хассе тоже стал органистом. Питер Хассе был прадедом композитора стиля рококо Иоганна Адольфа Хассе.

Из произведений Хассе сохранились два органных хорала, одна преамбула для органа, семиголосная месса и восьмиголосный мотет.

Литература 
 Nichols, David J. "Peter Hasse". In Macy, Laura. Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press.